Almost Gone (Ron Bernard) (1979), een single van Ron Bernard
 Almost Gone (Barry Mann) (1979), een single van Barry Mann
 Almost gone (The ballad of Bradley Manning) (2012), een lied van Crosby, Stills & Nash uit 2012
 Almost Gone (Social Ambitions) (2010), een lied van Social Ambitions
 Almost Gone (Remood) (2016), een lied van Remood